Akademia Policyjna – film z 1984 roku, pierwszy z serii filmów o studentach Akademii Policyjnej
 Akademia Policyjna – seria filmów
 Akademia policyjna – serial animowany (1988–1989)
 Akademia Policyjna – serial telewizyjny (1997–1998)